Chomiąża Księża – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Żnin
 Chomiąża Księża – osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Żnin